Кубок Фінляндії з футболу 2017—2018 — 64-й розіграш кубкового футбольного турніру в Фінляндії. Титул вдруге здобув Інтер (Турку).

Календар

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 березня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 березня 2018

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 березня 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 квітня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фінляндії на soccerway
 Кубок Фінляндії на transfermarkt

2017—2018
Фінляндія
Фінляндія
2017 у Фінляндії
2018 у Фінляндії